

Personnalités 

 Ángel Luis Mejías Jiménez dit Ángel Luis Bienvenida (1924-2007), matador espagnol ;
 Antonio Mejías Jiménez dit Antonio Bienvenida (1922-1975), matador espagnol ;
 Ignacio Sánchez Mejías (1891-1934), matador espagnol ;
 Javier Mejías (né en 1983), coureur cycliste espagnol ;
 José Mejías Jiménez dit Pepe Bienvenida (1914-1968), matador espagnol ;
 Juan Fernández Mejías (né en 1957), acteur espagnol ;
 Laudelino Mejías (1893-1963), musicien et compositeur vénézuélien ;
 Manuel Mejías Jiménez dit Manolo Bienvenida (1912-1938), matador espagnol ;
 Manuel Mejías y Rapela dit « Bienvenida » (1884-1964), matador espagnol ;
 Olger Mejías Ovares, arbitre costaricien de football ;
 Tomás Mejías (né en 1989), footballeur espagnol.

Voir aussi